L21 bzw. L 21 steht für:
 Daimler L21, deutsches Hochdecker-Sportflugzeug
 L 21, taktische Nummer des deutschen Marinezeppelins LZ 61, siehe Liste der Zeppeline #Im Ersten Weltkrieg gebaut
 HMS L21, britisches U-Boot der U-Boot-Klasse L (Royal Navy)
 „Seborrhoisches Ekzem“ (ICD-10-Code), Hautausschlag

L-21 steht für:
 Piper L-21, Militärversion der Piper PA-18 Super Cub, Schul- und Aufklärungsflugzeug der US-Streitkräfte

L.21 steht für:
 Albatros L.21 (Albatros G.III), deutscher Langstreckenbomber

L21